«Waste Management» — третий и последний англоязычный студийный альбом группы «Тату», вышедший 15 декабря 2009 года.

Об альбоме 
Оригинальное название «Весёлые улыбки», под которым альбом вышел в России в 2008 году, было решено изменить на название, существовавшее на начальном этапе работы над пластинкой — «Waste Management» («Управление отбросами»).

21 марта 2009 года в официальном блоге появилось сообщение по поводу альбома «Waste Management»/«Happy Smiles».

15 декабря 2009 состоялся релиз англоязычной версии альбома в Латинской Америке и цифровой релиз на iTunes и Amazon во всем мире. Юлия Волкова говорила: «Мы не только дополнили пластинку в музыкальном плане, но и переделали дизайн — обложку, буклет», «в процессе подготовки релиза мы поняли, что старый „артворк“ всем немного надоел. Так что вместо космонавта и марсианской поверхности ищите на обложке двух треш-девушек в телогрейках».

Песни «You and I», «Snowfalls», «Time Of The Moon», «Don’t Regret», «Fly On The Wall» и «Little People» включены в саундтрек к фильму «You and I», где Юля и Лена играли самих себя.

Ремикс на песню Running Blind был включён в российское издание саундтрека к фильму «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны».

Список композиций 

 Бонусы:

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен You and I и Little People
 Страница релиза на сайте компании «Мистерия Звука»

Альбомы t.A.T.u.